
Molekulska formula -{C18H23NO4}- se može odnositi na:
 Arbutamin
 Denopamin